Corrado Gariglio – calciatore italiano
 Davide Gariglio – politico italiano
 Domenico Gariglio – calciatore italiano